Abitibi-Témiscamingue est un toponyme québécois pouvant désigner :
 Abitibi-Témiscamingue, région administrative du Québec ;
 Abitibi—Témiscamingue, circonscription fédérale québécoise.

Voir aussi 
 Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, établissement d'enseignement post-secondaire du Québec
 Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, festival annuel présenté à Rouyn-Noranda
 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, établissement régional membre de l'Université du Québec

Homonymie de toponyme